Tonzona steht für:

 Tonzona River, einen Fluss in Alaska
 Little Tonzona River, einen Fluss in Alaska